Роберт Джеймс Келли (; род. 25 ноября 1950, Оквилл) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).

Игровая карьера 
В течение двух сезонов играл за команду «Ошава Дженералз», где проявлял свои бомбардирские качества. По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ в 1970 году в 3-м раунде под общим 32-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». После выбора на драфте он вошёл в состав «Флайерз»; он был одним из ключевых игроков команды, с которой он выиграл два подряд Кубка Стэнли в 1974 и 1975 годах.

Отыграв в составе «Флайерз» 10 сезонов он был обменян в «Вашингтон Кэпиталз», где в сезоне 1980/81 был очень результативен, заработав 62 очка (26+36). В во втором сезоне за «столичных», он был уже не так результативен, заработав за 16 игр 4 очка (0+4), и с ним был растогнут контракт; после чего он завершил свою игровую карьеру.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Обладатели Кубка Стэнли